Ilari Filppula (né le  à Vantaa en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur

En 2008, il signe au TPS Turku. L'équipe remporte la SM-liiga 2010.

Trophées et honneurs personnels
Mestis
2002 : désigné meilleur débutant.
SM-liiga
2010 : remporte le trophée Jari-Kurri.

Parenté dans le sport
Son frère cadet Valtteri Filppula est également joueur de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| Kiekko-Vantaa|| Mestis|| 44|| 13|| 22|| 35|| 20|| 5|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
| 2002-2003|| Kiekko-Vantaa|| Mestis|| 41|| 19|| 28|| 47|| 14|| 12|| 0|| 7|| 7|| 4
|-
| 2002-2003|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga || 47|| 3|| 6|| 9|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 55|| 8|| 10|| 18|| 10|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 56|| 9|| 16|| 25|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 54|| 15|| 26|| 41|| 36|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 56|| 7|| 15|| 22|| 20|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2008-2009|| TPS Turku|| SM-liiga|| 48|| 7|| 17|| 24|| 47|| 8|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2009-2010|| TPS Turku|| SM-liiga|| 58|| 12|| 37|| 49|| 24|| 15|| 2|| 12|| 14|| 6
|-
| 2010-2011|| Griffins de Grand Rapids|| LAH || 76|| 20|| 44|| 64|| 24|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Jokerit || SM-liiga || 44|| 10|| 21|| 31|| 10|| 10|| 4|| 4|| 8|| 2
|-
| 2012-2013|| Jokerit || SM-liiga || 53|| 19|| 35|| 54|| 36|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2013-2014|| HK CSKA Moscou|| KHL || 51|| 8|| 16|| 24|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015|| HC Lugano || LNA || 37|| 12|| 21|| 33|| 10|| 5|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2015-2016|| HC Lugano || LNA || 27|| 7|| 11|| 18|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || MODO Hockey || SHL || 15 || 1 || 7 || 8 || 4 || 7 || 2 || 12 || 14 || 0
|-
| 2016-2017 || Malmö Redhawks || SHL || 48 || 13 || 20 || 33 || 43 || 13 || 1 || 10 || 11 || 4
|-
| 2017-2018|| TPS Turku|| Liiga|| 35 	|| 5 ||	32|| 37 || 26 || 11 || 1 || 9 || 10 || 4
|-
| 2018-2019|| TPS Turku|| Liiga|| 44 || 12 || 23 || 35 || 28 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2019-2020|| TPS Turku|| Liiga|| 58|| 7|| 33|| 40|| 34|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Joueur international finlandais de hockey sur glace
Naissance en novembre 1981
Naissance à Vantaa
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du HK CSKA Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur du MODO hockey
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Kiekko-Vantaa
Gagnant du trophée Jari-Kurri